Шульт () — немецкая фамилия. Известные носители:

Известные носители 
 Шульт, Альмут (род. 1991) — немецкая футболистка.
 Шульт, Вольфганг
 Шульт, Ханс Юрген (известен как ХА Шульт; род. 1939) — немецкий художник-концептуалист.
 Шульт, Юрген (род. 1960) — немецкий легкоатлет.
 Шульт, Ян — немецкий гандболист.